Джеймстаун — місто і порт, столиця британської заморської території Острів Святої Єлени;

Джеймстаун — перше поселення англійців на території сучасних США
 Джеймстаун — місто, штат Колорадо
 Джеймстаун — місто, штат Індіана
 Джеймстаун — місто, штат Канзас
 Джеймстаун — місто, штат Кентуккі
 Джеймстаун — місто, штат Нью-Йорк
 Джеймстаун — місто, штат Північна Кароліна
 Джеймстаун — місто, штат Північна Дакота
 Джеймстаун — місто, штат Пенсільванія
 Джеймстаун — місто, штат Род-Айленд
 Джеймстаун — місто, штат Південна Кароліна
 Джеймстаун — місто, штат Теннессі
 Джеймстаун — місто, штат Вісконсин
 Джеймстаун — селище, штат Луїзіана
 Джеймстаун — селище, штат Міссурі
 Джеймстаун — селище, штат Огайо
 Джеймстаун — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Джеймстаун — переписна місцевість, штат Вашингтон